Ringkøbing-Skjern Kommune ist eine dänische Kommune in der Region Midtjylland im Westen von Jütland. Sie entstand am 1. Januar 2007 im Zuge der Kommunalreform durch Vereinigung der bisherigen fünf Kommunen Ringkøbing, Skjern, Egvad, Videbæk und Holmsland im Ringkjøbing Amt.

In der Kommune lebt eine Gesamtbevölkerung von  Einwohnern (Stand ) und sie erstreckt sich über eine Fläche von  km².

Bürgermeister der Kommune ist seit 2018 Hans Østergaard. Er gehört der Partei Venstre an.

Kirchspielsgemeinden und Ortschaften in der Kommune 
Auf dem Gemeindegebiet liegen die folgenden Kirchspielsgemeinden (dän.: Sogn) und Ortschaften mit über 200 Einwohnern  (byområder (dt.: „Stadtgebiete“) nach Definition der Statistikbehörde); Einwohnerzahl am , bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte der Ort in der Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:

Weblinks 

 Offizielle Website der Ringkøbing-Skjern Kommune (dänisch)
 Krak Karte – Gemeinden suchen (interaktive Karte)

Einzelnachweise